[[Файл:Goya - Temeridad de martincho en la plaza de Zaragoza (The Daring of Martincho in the Ring at Saragossa).jpg|thumb|250px|Офорт № 18]]

«Тавромахия» () — серия из 33 офортов, созданных испанским художником и гравёром Франсиско Гойей, изданные в 1816 году. На работах серий изображены сцены корриды.

 История 

Гойя создавал «Тавромахию» в 1815—1816 годах, в возрасте 60 лет, в перерывах между офортами из знаменитой серии Бедствия войны. Серия Бедствия войны и ранее созданная серия Капричос содержат изрядную долю критицизма в отношении тех, кто привёл Испанию к войне, а также испанского общества в целом (в этих сериях имеются и сцены явно-антиклерикального характера). Опасаясь возможной реакции, Гойя при жизни своей весьма немногим показывал свои офорты.

Однако коррида не была столь политизирована, и в 1816 году Гойя издал 320 посвящённых ей офортов — не вызвавших никакого негатива. Не имела оная серия и коммерческого успеха. Гойю всегда очаровывала коррида, нa одном из автопортретов (1790—1795) он изобразил себя в образе тореро. Свидетельством искреннего увлечения Гойи корридой служит одно из его писем, подписанное: Francisco de los Toros''.

Работы

Список офортов

Примечания

Ссылки 
 www.museodelprado.es — Goya en el Prado , Tauromaquia
 National Gallery of Art, Washington

Бой быков на гравюрах
Гравюры Франсиско Гойи
Произведения 1816 года
Циклы гравюр